Абдулла Артыков () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1911 году в кишлаке Зангиата. Член КПСС с 1939 года.

С 1928 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1928—1967 гг. — колхозник, поливальщик, бригадир, председатель колхоза «Ленинизм» Янги-Юльского района Ташкентской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 3-го, 4-го, 5-го созывов.

Делегат XXIII съезда КПСС.

Умер в кишлаке Зангиата в 1967 году.

Литература 
 Артыков Абдулла // Энциклопедия хлопководства в 2 томах. — Главная редакция Узбекской советской энциклопедии, 1985 — Том 1. — C. 81

Ссылки 
 Некролог

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 5-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС